Фамилија Валензуела има више значења:

 Фамилија Валензуела (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Валензуела, Ехидо Монтереј (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Валензуела, Колонија Колорадо Нумеро Трес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Валензуела, Сомбререте Нумеро Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику